De 2. Bundesliga 1989/90 was het zestiende seizoen van het tweede niveau in het Duits voetbal. De kampioen en vicekampioen promoveerden meteen, de nummer drie kon via een eindronde met de nummer zestien uit de Bundesliga nog promoveren.

Eindstand

Play-offs promotie/degradatie

VfL Bochum handhaaft zich in de Bundesliga

Statistieken

Topscorers

Toeschouwers

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 1989/90 uitkwamen in de 2. Bundesliga.

Scheidsrechters

Duits competitievoetbal 1989/90
Seizoen 1989/90